Böhme kan som auktorsförkortning betyda:

 Wolfgang Böhme
 Paul Böhme

Robotskapade auktorsförkortningar